Waterfield ist der Familienname folgender Personen:

 Aubrey Waterfield (1874–1944), britischer Maler und Illustrator
 Bob Waterfield (1920–1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Giles Waterfield (1949–2016), britischer Kunsthistoriker, Museumsleiter und Schriftsteller 
 Harry Lee Waterfield (1911–1988), US-amerikanischer Politiker
 Peter Waterfield (* 1981), britischer Wasserspringer
 Reginald Lawson Waterfield (1900–1986), britischer Astronom
 William Francis Herschel Waterfield (1886–1933), britischer Astronom 

Waterfield steht für:

 (1645) Waterfield, Asteroid des Hauptgürtels